Palácio de Mármore (São Petersburgo) —  palácio russo localizado em São Petersburgo
 Palácio de Mármore (Calcutá) —  palácio indiano localizado em Calcutá

Desambiguação